Termenul „Krupp” se poate referi la:

Krupp o familie de industriași germani 
Krupp (film) despre familia Krupp
Persoane
Alfred Krupp (1812–1887),
Alfried Krupp von Bohlen și Halbach  (1907–1967),
Arthur Krupp (1856–1938),
Bertha Krupp von Bohlen și Halbach (1886–1957), 
Friedrich Alfred Krupp (1854–1902),
Friedrich Krupp (1787–1826), 
Gustav Krupp von Bohlen și Halbach (1870–1950), 
Hans-Jürgen Krupp (* 1933), 
Helene Amalie Krupp (1732–1810),
Hermann Krupp (1814–1879),
Helmar Krupp (1924–2007),
Margarethe Krupp (1854–1931),
Uwe Krupp (* 1965),